Poddubny ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Maximowitsch Poddubny (1871–1949), russischer Ringer
 Walt Poddubny (Walter Michael Poddubny; 1960–2009), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär